François Jouvenet – francuski piłkarz
 François Jouvenet – francuski malarz